

Carreras

Posiciones finales 

Deportes de motor en 1955
Temporadas del Campeonato Mundial de Sport Prototipos